Skálie má více významů:

obce
 Skálie (Lazy pod Makytnou) – osada obce Lazy pod Makytnou na Slovensku
 Skálie (Ábelová) – osada obce Ábelová na Slovensku
 Skálie (Hnúšťa) – osada města Hnúšťa na Slovensku

skály
 Vychylovské skály (slovensky Vychylovské skálie)
 Klokočovské skály (slovensky Klokočovské skálie)